Il Gruppo Mondiale 2018 è il massimo livello di competizione della Fed Cup 2018. Solo le otto squadre partecipanti al Gruppo Mondiale possono infatti vincere il trofeo della Fed Cup. Le quattro squadre sconfitte nel primo turno (i quarti di finale) disputano gli spareggi per tentare di rimanere nel Gruppo Mondiale anche nell'edizione successiva.

Tabellone

Quarti di finale

Bielorussia vs. Germania

Rep. Ceca vs. Svizzera

Francia vs. Belgio

Stati Uniti vs. Paesi Bassi

Semifinali

Germania vs. Rep. Ceca

Francia vs. Stati Uniti

Finale

Repubblica Ceca vs. Stati Uniti

Voci correlate
Fed Cup
Fed Cup 2018
Fed Cup 2018 Spareggi Gruppo Mondiale
Fed Cup 2018 Gruppo Mondiale II

Collegamenti esterni

Fed Cup 2018